

Fumetto 
 Agony – personaggio Marvel Comics, simbionte di Venom

Musica 
 Agony – album degli Oppressor del 1996
 Agony – singolo degli Unbelievable Truth del 2000
 Agony – album dei The Tossers del 2007
 Agony – canzone del musical Into the Woods
 Agony – album dei Fleshgod Apocalypse del 2011
 Agony – singolo di James LaBrie del 2013
 Agony – album delle Nervosa del 2016

Videogiochi 
 Agony – sparatutto a scorrimento del 1992
 Agony – videogioco del 2018